Paprica puede referirse a:

 el nombre común de la planta Capsicum annuum; o
 el nombre común de la planta Capsicum frutescens.